Slobodanka Čolović, née le  à Osijek, est une athlète croate, spécialiste du courses de demi-fond, qui représentait la Yougoslavie. 
Laura Flessel-Colovic, née le  à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est une escrimeuse et une femme d'État française.